O Grande Prêmio dos Países Baixos de 2007 foi a nona etapa do mundial de MotoGP de 2007. Aconteceu no final de semana de 22 a 30 de Junho nos 4.555 km do Circuito de Assen.

MotoGP

250 cc

125 cc

2007
Paises Baixos
Desporto nos Países Baixos em 2007